Ксения Николаевна Палкина (в период замужества — Улукан; ) — киргизская теннисистка; победительница 31 турнира ITF (десять — в одиночном разряде).

Биография 

Ксения — одна из двух детей Николая и Марины Палкиных; её брата зовут Никита. Палкина начала играть в теннис в четыре года.

В начале декабря 2011 года родила дочь Николь. В 2015 году оформила отношения со своим тогдашним тренером Чагдашем Улуканом, сменив фамилию. Развелась в 2017 году и вернула свою фамилию

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (16)

Победы (10) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (6)

Финалы турниров ITF в парном разряде (40)

Победы (21)

Поражения (19)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Киргизии